Jan z Elthamu ( John of Eltham, Earl of Cornwall,  Jean d'Eltham, 15. srpna 1316 – 13. září 1336 Perth) byl anglický královský syn a hrabě z Cornwallu. Své přízvisko získal podle místa narození.

Život 
Narodil se v srpnu 1316 a byl mladším synem anglického krále Eduarda II. a Izabely, dcery francouzského krále Filipa Sličného. 6. října 1328 obdržel od staršího bratra Eduarda III. titul hraběte z Cornwallu. V době bratrovy nepřítomnosti byl regentem království. Posledních pět let života se angažoval vojensky a i přes několik plánovaných manželských spojení se nestihl oženit.

V červenci 1333 byl jedním z velitelů v bitvě u Halidon Hill a výrazně přispěl ke zdrcující porážce skotského vojska. Zemřel v Perthu na podzim 1336 zřejmě v důsledku nemoci. Skotské kroniky uváděly, že jej bratr Eduard nechal zavraždit. Nabalzamované tělo zesnulého prince bylo převezeno do Anglie a v lednu 1337 slavnostně uloženo k poslednímu odpočinku ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
  John of Eltham
 Janův náhrobek ve Westminsteru 
 Detail tváře Jana z Elthamu na náhrobku ve Westminsterském opatství

Plantageneti
Hrabata z Cornwallu
Následníci anglického trůnu
Narození 15. srpna
Narození v roce 1316
Narození v Londýně
Úmrtí 13. září
Úmrtí v roce 1336
Úmrtí v Perthu (Skotsko)
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Muži